Буровщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Буровщина — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Буровщина — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области.
 Буровщина — остановочная платформа Восточно-Сибирской железной дороги.
 Буровщина — село в Кирсановском районе Тамбовской области.